Aaron Rodgers (1983-), joueur de football américain ;
 Brendan Rodgers (1973-), entraineur nord-irlandais de football ;
 Buck Rodgers (1938-), joueur et entraineur de baseball américain ;
 Calbraith Perry Rodgers (1879-1912), pionnier américain de l'aviation ;
 Dave Rodgers, alias Delta 9, producteur et DJ de musiques électroniques hardcore et gabber américain ;
 Guy Rodgers (1935-2001), joueur américain de basket-ball ;
 Jimmie Rodgers (1897-1933), chanteur de country américain ;
 Jimmie Rodgers (1933-2021), chanteur pop américain ;
 Joe M. Rodgers (1933-2009),  ambassadeur des États-Unis en France ;
 Michael Rodgers (1985-), athlète américain ;
 Mighty Mo Rodgers (1942-), musicien américain ;
 Moses Rodgers (1835-1900), pionnier américain ;
 Nile Rodgers (1952-), musicien américain ;
 Pamela Rodgers (1944-), actrice américaine ;
 Paul Rodgers (1949-), chanteur britannique ;
 Richard Rodgers (1902-1979), compositeur américain ;
 Shari Kain-Rodgers (1962-), triathlète américaine ;
 Sugar Rodgers (1989-), joueuse de basket-ball américaine ;
  (1967-), joueuse de tennis australienne.

Toponyme 

 lac Rodgers, plan d'eau de Californie ;
 pic Rodgers, sommet de Californie.

Patronyme anglais